Дамба:

 Дамба — гидротехническое сооружение, ограждающее акваторию или территорию от воздействий водных стихий.
 «Дамба» — советский береговой самоходный реактивный бомбомётный комплекс.
 Дамба — село в Атырауской области Казахстана.

Фамилия 
 Дамба, Мэтт (род. 1994) — канадский хоккеист, игрок НХЛ.

См. также 
 Дамба Баньцяо — плотина на реке Жухэ в уезде Биян городского округа Чжумадянь провинции Хэнань, КНР.
 Дамба Итежи-Тежи — плотина на реке Кафуэ в западно-центральной Замбии.
 Дамба Мангла — действующая ГЭС в Пакистане на реке Джелам.
 Дамба Тарбела — действующая ГЭС в Пакистане на реке Инд.
 Дамба Фаракка — плотина на реке Ганг, в индийском штате Западная Бенгалия.
 Также часто слово дамба употребляется вместо словосочетания Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.